Białobrzegi peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Białobrzegi, gmina 
 Białobrzegi, village

dans la voïvodie de Lublin
 Białobrzegi, village du powiat de Lubartów 
 Białobrzegi, village du powiat de Zamość

dans la voïvodie de Mazovie
 Białobrzegi, ville, chef-lieu de la gmina de Białobrzegi et du powiat de Białobrzegi
 Białobrzegi, gmina 
 Białobrzegi, village du powiat de Legionowo 
 Białobrzegi, village du powiat de Lipsko 
 Białobrzegi, village du powiat de Płock 
 Białobrzegi, village du powiat de Sokołów 

dans la voïvodie de Podlachie
 Białobrzegi, village